Mittendorff ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Schulze-Mittendorff (1893–1976), deutscher Filmarchitekt und Kostümbildner
 Christoph Gustav Mittendorff (1822–1847), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Mittendorf
 Middendorff
 Middendorf